

Chimica 
 R46 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
 R46 – strada regionale Gouda – N1 tra De Doorns e Touws River (Sudafrica)
 R46 – carrozza ferroviaria della metropolitana di New York